— девиз правления (нэнго) японских императоров Коноэ и Го-Сиракава, использовавшийся с 1154 по 1156 год .

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 28-й день 10-й луны 4-го года Нимпэй (по юлианскому календарю — 4 декабря 1154);
 27-й день 4-й луны 3-го года Кюдзю (по юлианскому календарю — 18 мая 1156).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из 8-го цзюаня классического древнекитайского сочинения Баопу-цзы]:「其業在於全身久寿」.

События 
 1154 год (5-я луна 1-го года Кюдзю) — удайдзин Минамото-но Масасада отошёл от государственных дел и постригся в монахи в возрасте 61 года; несколько лет спустя он умер;
 1154 год (8-я луна 1-го года Кюдзю) — правый министр Фудзивара-но Санэёси стал левым министром; бывший дайнагон, 17-летний Фудзивара-но Канэнага занял освободившееся место правого министра;
 1154 год (10-й день 8-й луны 1-го года Кюдзю) — провинция Эттю и район  пострадали от цунами;
 22 августа 1155 года (23-й день 7-й луны 2-го года Кюдзю) — император Коноэ скончался в возрасте 17 лет, так и не оставив наследников;
 23 августа 1155 года (24-й день 7-й луны 2-го года Кюдзю) — престол перешёл к младшему брату покойного императора, 14-му сыну дайдзё тэнно Тоба, который через некоторое время воцарился под именем император Го-Сиракава.

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература